Als Flieger werden im Galopprennsport Pferde bezeichnet, die ihre Stärken auf kurzen Strecken von 800 bis 1400 Metern haben. In Deutschland beträgt die Mindestdistanz für ein Galopprennen 1000 m, kürzere Rennen werden vereinzelt in Frankreich gelaufen. 

Kürzere Rennen als 800 Meter werden nur von den Quarter Horses gelaufen, die als Viertelmeiler etwa 400 Meter laufen. Die Quarter Horses fallen nicht unter den Begriff Flieger.

Pferderennsport